

Топоніми

Анан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Анан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна

Анан (Наґано)
Анан (Токушіма)